Ctiboř est un toponyme qui peut désigner :

Ctiboř, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ctiboř, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie